Kochstedt steht für:
 Kochstedt, einen Stadtbezirk von Dessau-Roßlau
 Kochstedt, die frühere Schreibung von Cochstedt, Ortsteil von Hecklingen

Siehe auch:
 Köchstedt, Ortsteil von Teutschenthal